Savage (englisch „wild“) steht für:

 Savage (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Savage (Musiker) (* 1956), italienischer Musiker und Produzent
 Savage (Rapper) (* 1981), neuseeländischer Rapper
 Savage (Band), britische Heavy-Metal-Band
 Savage (Album), Studioalbum von Eurythmics (1987)
 Savage (Computerspiel), ein Action-Computerspiel (1988)
 Savage (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 M. W. Savage Factories Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Savage, ein Flugzeug der US-Marine der 1950er, siehe North American AJ
 Savage Arms, US-amerikanischer Waffenhersteller
 Savage Club, Londoner Gentlemen’s Club
 Doc Savage, Held einer amerikanischen Abenteuer-Romanserie
 S3 Savage, mehrere Grafikchips von S3 Inc. bzw. S3 Graphics
 Suzuki LS 650 Savage, ein Motorradtyp des japanischen Herstellers Suzuki

Filme:
 Savage (Film), Thriller von Steven Spielberg aus dem Jahr 1973
 Savage – Die Legende aus der Zukunft, US-amerikanischer Fantasy-Film von Avi Nesher von 1996

Savage ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Savage (Kentucky)
 Savage (Maryland)
 Savage (Minnesota)
 Savage (Mississippi)
 Savage (Montana)
 Savage (North Carolina)
 Savage (Pennsylvania)
 Savage (Texas)
 Savage Branch, Kentucky
 Savage Fork, Louisiana
 Savage Town, Virginia

weitere geografische Objekte:
 Savage-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Savage-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Savage Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Savage-River-Nationalpark in Nordwesttasmanien

Siehe auch:
 Savages
 Sauvage